Jméno a příjmení Václav Hübner má více osob:

 Václav Hübner – český amatérský astronom.
 Václav Hübner – český novinář a ředitel Národního divadla v Brně.
 Václav Hýbner (1873–1943) – český a čs. politik, meziválečný poslanec Nár. shromáždění, rozený Václav Hübner, bratr Otakara Hübnera.